Вита́лий Бондаре́нко:
 
 Бондаренко, Виталий Леонидович (род. 1985) — белорусский боксёр.